Niemcy:
 Exerzierplatz – dzielnica Kilonii
 Exerzierplatz – plac w Kilonii
 Exerzierplatz – plac w Pirmasens
 Exerzierplatz – obszar chroniony